Rungwa ist eine Kleinstadt in Tansania. Sie liegt im Süden des Distriktes Manyoni in der Region Singida, nahe der Grenze zur Region Mbeya.

Geografie 
Die Kleinstadt hatte bei der Volkszählung 2002 noch 3648 Einwohner.  Diese Zahl sank 2012 auf 2209 Bewohner.

Lage 
Rungwa liegt auf dem Hochland von Tansania in rund 1500 Meter Meereshöhe an der unbefestigten Nationalstraße T8 von Singida nach Mbeya.

Klima 
In der Stadt herrscht lokales Steppenklima, BSh nach der effektiven Klimaklassifikation. Die geringen Niederschläge von jährlich 665 Millimeter fallen großteils im Winter. Die Durchschnittstemperatur liegt zwischen 21,1 Grad Celsius im Juli und 25,4 Grad im Oktober.

Sehenswürdigkeiten 
Rungwe liegt direkt am Ruaha-Nationalpark.

Einzelnachweise 

Ort in Tansania
Singida (Region)
Ort in Afrika